De 13e editie van de Ronde van de Benelux en de 1e editie onder de nieuwe naam BinckBank Tour werd verreden tussen 7 en 13 augustus 2017 in Nederland en België en behoorde tot de UCI World Tour 2017, wat betekent dat alle World Tour-ploegen startrecht/-plicht hadden. Niki Terpstra was de titelverdediger, nadat hij de editie van 2016 op zijn naam wist te schrijven, maar kwam in 2017 niet verder dan de  56e plaats. De winst bleef echter in Nederlandse handen, Tom Dumoulin stond in Geraardsbergen bovenaan het klassement.

Parcours 
In de editie van 2017 moeten er 7 etappes gereden worden. Drie etappes hebben start en finish in Nederland, vier in België. De eerste etappe loopt van Breda naar Venray. De slotetappe van Essen naar Geraardsbergen.

Deelnemende ploegen

Etappe-overzicht

Uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

Klassementenverloop

Eindklassementen

Externe link 
Officiële website

2017
BinckBank Tour
UCI World Tour 2017